

Оссінінг — місто, штат Нью-Йорк
 Оссінінг — селище, штат Нью-Йорк